

Biologia molecolare
CGC – codone citosina-guanina-citosina che codifica per l'arginina

Codici 
 CGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Capo Gloucester (Papua Nuova Guinea)

Sport 
 CGC Viareggio – polisportiva italiana organizzatrice del Torneo di Viareggio